Werner Schwarz peut désigner :
 Werner Schwarz (1900–1982), homme politique allemand membre de la CDU ;
 Werner Schwarz (1902–1942), homme politique allemand membre du NSDAP ;
 Werner Schwarz (1906–??), musicologue allemand ;
 Werner Schwarz (1918–1994), artiste suisse ;
 Werner Schwarz (1905–1982), spécialiste en littérature allemande néerlandais ;
 Werner Schwarz, chef de chœur allemand ;
 Werner Schwarz, relieur allemand ;
Werner Schwarz (1907 - 1975) communiste et résistant ;
 Werner Alfred Schwarz, homme d'affaires suisse.